1/2 kan syfta på:

 ½ – en halv
 1 februari
 2 januari (amerikanskt datumformat)